Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 1993 byl 2. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj první titul vybojoval tým FC Ararat Jerevan.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

1993
Fotbal v Evropě v roce 1993
Sport v Arménii v roce 1993